Aardrijkskunde
 Ashland (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Ashland (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Ashland (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Ashland (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Ashland (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Ashland (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Ashland (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Ashland (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Ashland (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Ashland (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Ashland (New Jersey), plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Ashland (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Ashland (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Ashland (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Ashland (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Ashland (Virginia), plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 Ashland (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Bedrijf
Ashland, Inc., Amerikaans bedrijf